Одиноков (Одинокова) — русская фамилия. Известные носители:
 Одиноков, Александр Валерьевич (род. 1993) — украинский пловец в ластах.
 Одиноков, Валерий Иванович (род. 1939) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, директор Института машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН.
 
 Одиноков, Фёдор Иванович (1913—1994) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1988).